«The Spectator» () — низка англомовних видань.
 The Spectator (1711) — британський журнал 1711—1714 років випуску.
  — сучасний британський журнал.